Józef Markiewicz (kartograf) (2 poł. XVIII w.) – kartograf
 Józef Markiewicz, pseudonim „Nieszcz” (1913-1991) – polski medalier i rzeźbiarz
 Józef Markiewicz (XIX wiek) – polski lekarz społeczny

Zobacz też